A 2019-es ADAC Formula–4-bajnokság a sorozat ötödik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 27-én vette kezdetét a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán és a Sachsenring aszfaltcsíkján ért véget szeptember 29-én. Az egyéni bajnokságot Théo Pourchaire nyerte meg, míg a csapatoknál az US Racing-CHRS diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzések:
 Eredetileg Dennis Huager nyerte meg a versenyt, azonban utólag egy 30 másodperces büntetetést kapott, ezért Théo Pourchaire örökölte meg a győzelmet.
 Eredetileg Joshua Dürksen nyerte meg a versenyt, azonban utólag egy 30 másodperces büntetetést kapott, ezért Dennis Huager örökölte meg a győzelmet.

Pontrendszer

Versenyzők 
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek 

ADACF419
19